Сабао (薩保, Sàbǎo, «защитник, страж») — официальный китайский титул в V—VII вв. н. э., которым называли назначаемых правительством лидеров согдийской общины иммигрантов-торговцев. Слово сабао происходит от согдийского слова s'rtp'w, что означает «предводитель каравана». Корни этого термина лежат в буддийском термине sarthavaha из санскрита.
Сабао также часто имели титулы «префектов» с региональными обязанностями в китайской администрации: Ань Цзя был сабао и великим губернатором (大都督, Dàdūdū) префектуры Тонг.

Они ведали коммерческими делами иностранных купцов из Центральной Азии, занимающихся бизнесом в Китае, а также зороастрийскими делами. Различные сабао известны из их эпитафий, таких как Ань Цзя, Виркак или Ю Хун.

Гробницы сабао в Китае являются одними из самых роскошных того периода в этой стране и лишь немного уступают имперским гробницам, что позволяет предположить, что сабао были одними из самых богатых представителей населения.

Гробницы сабао

См. также 
 Ябгу

Примечания 

Согдийцы в Китае
Согдийские титулы